Сугиура — фамилия. Известные носители:
 Сугиура, Асами (род. 1985) — японская актриса и модель
 Сугиура, Кэнго (1935—2005) — бывший председатель и мастер японского каратэ стиля Вадо-рю.
 Сугиура, Сигэо (1917—1988) — японский пловец, олимпийский чемпион.
 Сугиура, Хинако (1958—2005) — мангака, работавшая над исторической мангой, и исследователь культуры Японии.